

Anatomia 
 punkt Basy’ego – orientacyjny punkt na skórze jamy brzusznej zlokalizowany 2–3 palce na zewnątrz od pępka w poziomej linii przechodzącej przez środek pępka
 punkt Erba – anatomiczny punkt orientacyjny położony na powierzchni klatki piersiowej, zlokalizowany przy lewej krawędzi mostka w trzeciej przestrzeni międzyżebrowej lub miejsce wyjścia gałęzi skórnych splotu szyjnego spod tylnego brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
 punkt G (punkt Gräfenberga) – obszar uważany za jedną z najwrażliwszych stref erogennych ciała kobiety
 punkt kostnienia – obserwowalny makroskopowo nieprzezroczysty i zmętniały punkt w obrębie tkanki łącznej, w którym osteoblasty rozpoczynają wytwarzanie kości
 punkt Lanza – orientacyjny punkt na skórze brzucha odpowiadający położeniu wyrostka robaczkowego w jamie brzusznej
 punkt McBurneya – orientacyjny punkt na skórze jamy brzusznej, zlokalizowany w 1/3 odległości między przednim górnym prawym kolcem kości biodrowej a pępkiem

Astronomia 
 punkt Barana, punkt Wagi – punkty przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim
 punkt podsłoneczny – punkt na powierzchni kuli ziemskiej, nad którym w danej chwili Słońce znajduje się w zenicie
 punkt równonocy – punkt zrównania dnia z nocą, jeden z dwóch punktów przecięcia się ekliptyki z równikiem niebieskim

Biologia 
 punkt kompensacyjny stężenia dwutlenku węgla – stężenie CO2, przy którym równoważą się procesy pobierania i wydzielania dwutlenku węgla przez rośliny

Chemia 
 punkt anilinowy – temperatura, w której następuje rozdzielenie faz mieszaniny aniliny i benzyny
 punkt dymienia – najniższa temperatura, przy której ogrzewany olej lub tłuszcz zaczyna rozpadać się na glicerol i wolne kwasy tłuszczowe oraz traci wszelkie własności odżywcze
 punkt izoelektryczny – wartość pH, przy której populacja cząsteczek amfolitycznych, zawiera średnio tyle samo ładunków dodatnich co ujemnych
 punkt równoważnikowy (punkt równoważności, punkt nasycenia równoważnikowego, PR) – moment miareczkowania, w którym oznaczany składnik (analit) przereagował ilościowo z dodanym z biurety odczynnikiem (titrantem)

Elektroenergetyka 
 punkt neutralny – wspólny punkt połączonych w gwiazdę uzwojeń urządzenia n-fazowego, np. transformatora energetycznego lub transformatora uziemiającego

Elektronika 
 punkt dystrybucyjny – centralne miejsce, od którego wychodzi poziome i pionowe okablowanie miedziane z danego obszaru i wyposażone jest w odpowiednie urządzenia

Finanse 
 punkt równowagi cenowej – cena, przy której występuje zrównoważenie popytu i podaży
 punkt złota – granice określające minimalne wahania kursowe w systemie waluty złotej
 punkt zwrotny – wartość (cena, kurs) używana w analizie technicznej do wyznaczania punktów wsparcia i oporu na rynkach akcji, instrumentów pochodnych i na rynku walut

Fizyka 
 punkt bez paralaksy – punkt, wokół którego obracając obiektyw, unikamy zniekształceń paralaksy, czyli wzajemnego przesunięcia na kolejnych zdjęciach przedmiotów pierwszego i drugiego planu
 punkt ciężkości (środek ciężkości) – punkt, w którym umownie przyłożona jest wypadkowa siła grawitacji danego ciała sztywnego
 punkt eutektyczny – punkt na wykresie równowagowym faz, w którym krzywa likwidusu ma część wspólną (styka się) z krzywą solidusu
 punkt główny układu optycznego – punkt, względem którego wyznaczana jest odległość ogniskowa układu optycznego
 punkt izozbestyczny (izozbastyczny) – punkt odpowiadający określonej długości fali powstały z przecięcia się krzywych wykreślonych w układzie absorbancja–długość fali promieniowania elektromagnetycznego
 punkty kardynalne – trzy pary punktów leżących na osi układu optycznego, potrzebnych do wyznaczenia parametrów (wielkość i położenie) obrazu utworzonego przez ten układ
 punkt krytyczny (warunki krytyczne) – punkt przejścia układu fizycznego w stan o odmiennych właściwościach (ciecz nasycona–para nasycona), w którym nie można rozróżnić obu stanów
 punkt krytyczny wody (temperatura krytyczna wody) – temperatura, powyżej której nie występuje faza ciekła wody, a substancja ta występuje tylko w stanie gazowym
 punkt libracyjny (punkt libracji, punkt Lagrange’a) – miejsce w przestrzeni, w układzie dwóch ciał powiązanych grawitacją, w którym ciało o pomijalnej masie może pozostawać w spoczynku względem ciał układu
 punkt materialny (masa punktowa) – ciało fizyczne obdarzone masą, ale mające nieskończenie małe rozmiary (będące punktem)
 punkt potrójny – stan, w jakim dana substancja może istnieć w trzech fazach termodynamicznych równocześnie w równowadze termodynamicznej
 punkt pracy – punkt na charakterystyce danego urządzenia lub elementu, w którym zachodzi jego działanie, i w którym mogą zostać określone chwilowe parametry pracy takiego urządzenia lub elementu
 punkt równowagi (stan równowagi) – stan układu nieliniowego, przy którym pozostaje on w bezruchu (tj. prędkość zmian stanu wynosi 0)
 punkt topnienia – temperatura, w której kryształ zamienia się w ciecz; patrz temperatura topnienia
 punkty węzłowe (punkty nodalne) – punkty przecięcia się z osią optyczną soczewki lub układu optycznego, promieni, które przy przejściu przez układ nie zmieniają kierunku, a doznają jedynie przesunięć równoległych

Geodezja 
 punkt geodezyjny – punkt wchodzący w skład osnowy geodezyjnej, którego położenie na ziemi zostało określone współrzędnymi geodezyjnymi względem przyjętego układu odniesienia
 punkt graniczny – punkt określający przebieg granicy nieruchomości, a właściwie punkt załamania granicy między działkami ewidencyjnymi
 punkt Laplace’a – w geodezji krańcowy punkt bazy triangulacyjnej
 punkt triangulacyjny – szczególny punkt geodezyjny na powierzchni Ziemi o znanych współrzędnych geodezyjnych względem przyjętego układu odniesienia, wyznaczający wierzchołek trójkąta sieci triangulacyjnej

Informatyka 
 iteracyjny najbliższy punkt – algorytm stosowany w celu zminimalizowania różnicy między dwoma chmurami punktów
 punkt dostępu (punkt dostępowy) – urządzenie zapewniające hostom dostęp do sieci komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika transmisyjnego jakim są fale radiowe
 punkt funkcyjny – metryka złożoności oprogramowania podawana jako liczba bezwymiarowa określająca efektywną względną miarę wartości funkcji oferowanej przez program użytkownikowi
 punkt konsolidacyjny – dodatkowe pole połączeniowe włączane w odcinek okablowania strukturalnego poziomego pomiędzy panelem krosowym a punktem abonenckim
 punkt wejścia (ingresja) – punkt (miejsce) w podprogramie, od którego rozpoczyna się wykonywanie zawartych w bloku podprogramu instrukcji w wyniku wywołania tego podprogramu
 punkt wstrzymania – miejsce celowego wstrzymania wykonania programu w celu przeanalizowania jego działania
 piksel – najmniejszy jednolity (przedstawiający konkretny kolor) element obrazu wyświetlanego na ekranie, drukowanego techniką druku punktowego lub uzyskiwanego za pomocą urządzeń przetwarzania obrazu

Literaturoznawstwo 
 punkt kulminacyjny – w utworze literackim moment, w którym napięcie jest największe; zazwyczaj poprzedza bezpośrednio nagły zwrot i rozwiązanie akcji

Logistyka 
 punkt rozdziału – miejsce składowania głównych zapasów w przepływie strumieni towarów

Matematyka 
 punkt – bezwymiarowy obiekt geometryczny, jedno z pojęć pierwotnych w przestrzeni euklidesowej; w matematyce obiekty badań matematycznych, składające się na zbiory (przestrzenie)

Algebra 
 punkt artykulacji (wierzchołek rozcinający, wierzchołek rozdzielający, wierzchołek rozspajający) – wierzchołek grafu spójnego, którego usunięcie z grafu rozspójnia go (graf niespójny)
 punkt Heegnera – punkt na krzywej modularnej, który jest obrazem punktu kwadratowego na górnej półpłaszczyźnie zespolonej

Analiza matematyczna 
 punkt asymptotyczny – punkt, który krzywa okrąża nieskończenie wiele razy, zbliżając się do niego na dowolnie małą odległość, nigdy go nie osiągając
 punkt odosobniony – punkt nieciągłości funkcji  ciągłej w każdym innym punkcie jego pewnego otoczenia
 punkt okresowy – punkt stały pewnego złożenia odwzorowania ze sobą
 punkt nieciągłości – dla danej funkcji, punkt jej dziedziny, w którym nie jest ciągła
 punkt osobliwy
 punkt przegięcia – punkt na wykresie funkcji, w którym zachodzi zmiana jej wypukłości
 punkt regularny – punkt leżący na krzywej o tej własności, że przez punkt ten przechodzi dokładnie jedna styczna
 punkt rozgałęzienia – punkt funkcji analitycznej wieloznacznej
 punkt siodłowy – punkt na krzywej, powierzchni lub ogólnie hiperpowierzchni, o tej właściwości, że w dowolnym jego otoczeniu znajdują się punkty leżące po obydwu stronach stycznej (prostej stycznej, płaszczyzny lub hiperpłaszczyzny) w tym punkcie
 punkt stacjonarny (krytyczny) – punkt w którym pierwsza pochodna przyjmuje wartość zero

Geometria 
 punkty Brocarda – szczególne punkty w trójkącie
 punkt eksponowany – punkt x0 domkniętego podzbioru wypukłego K przestrzeni liniowo-topologicznej X
 punkt ekstremalny zbioru wypukłego – punkt zbioru wypukłego, który nie leży wewnątrz żadnego niezdegenerowanego odcinka zawartego w tym zbiorze
 punkt Fermata (punkt Torricellego) – punkt w trójkącie, którego suma odległości od wierzchołków trójkąta jest najmniejsza z możliwych

 punkt kratowy – punkt, którego współrzędne w układzie kartezjańskim są liczbami całkowitymi
 punkt Nagela – punkt w trójkącie związany z okręgami dopisanymi, nazwany od nazwiska Christiana von Nagela
 punkt zwyczajny – punkt incydencji dokładnie dwóch prostych

Matematyka dyskretna 
 punkt arbitralny – wybrany dowolnie przez prowadzącego obliczenia punkt dla odczytania współrzędnych punktów arbitralnych w obu układach współrzędnych – krzywej nomograficznej oraz krzywej doświadczalnej

Matematyka finansowa 
 punkt bazowy – jedna setna punktu procentowego
 punkt procentowy – jednostka różnicy między wartościami jednej wielkości a drugiej wielkości, podanymi w procentach

Topologia 
 punkt skupienia zbioru – dla danego zbioru  przestrzeni topologicznej T1 taki punkt  dla którego dowolny zbiór otwarty zawierający  zawiera przynajmniej jeden punkt zbioru  różny od 
 punkt stały odwzorowania pewnego zbioru w siebie – punkt, w którym wartość odwzorowania na argumencie jest równa temu argumentowi

Medycyna 
 punkty antropometryczne
 punkt apteczny – placówka spełniająca podobną funkcję jak apteka, która może zostać usytuowana jedynie na terenie wiejskim, o ile na terenie danej wsi nie jest już prowadzona apteka ogólnodostępna
 punkt dali – najdalszy punkt, który oko widzi z dobrą ostrością

Metrologia 
 punkt pomiarowy – ściśle określona nastawa wartości pomiarowych przy której dokonuje się danego pomiaru

Poligrafia i typografia 
 dpi – jednostka określająca rozdzielczości urządzeń poligraficznych
 punkt typograficzny – podstawowa jednostka długości stosowana w systemach miary wielkości czcionek i innych elementach typograficznych

Prawo 
 punkt – jedna z jednostek redakcyjnych tekstu prawnego

Rozrywka 
 punkt – np. w grach karcianych: jednostka wyniku gry

Gry fabularne 
 punkt akcji – punkty używane w grach w celu określenia, ile czynności może wykonać gracz, jednostka lub postać w czasie jednej tury
 punkt doświadczenia – wyznacznik aktywności gracza w tradycyjnych grach fabularnych oraz ich komputerowych odpowiednikach (cRPG)
 punkt magii – jednostka magicznej energii, która jest niezbędna postaciom do rzucania zaklęć, używaną w wielu grach fabularnych (oraz ich komputerowych odpowiednikach)
 punkt postaci – abstrakcyjna jednostka używana w niektórych grach fabularnych (oraz ich komputerowych odpowiednikach) w procesie tworzenia postaci.
 punkt życia – jednostka życiowej energii, używana w wielu grach fabularnych i bitewnych (oraz ich komputerowych odpowiednikach), symbolizująca stan zdrowia postaci

Sport 
 punkt bonusowy – punkt zaliczany zawodnikowi do jego zdobyczy punktowej w meczu ligowym lub zawodach w parach
 punkt jury – odległość na skoczni wynosząca 95% jej rozmiaru, po osiągnięciu której sędziowie muszą naradzić się w sprawie kontynuowania zawodów i zastanowić nad bezpieczeństwem zawodników
 punkt konstrukcyjny – punkt na profilu skoczni narciarskiej, według którego ustala się noty za odległość skoku

Transport 
 czarny punkt – miejsce na drodze (albo odcinek drogi), gdzie dochodzi do szczególnie wielu wypadków drogowych
 punkt eksploatacyjny – wyznaczone miejsce na sieci kolejowej służące eksploatacji kolei
 punkt poboru opłat – drugi obok stacji poboru opłat rodzaj tzw. miejsca poboru opłat
 punkt referencyjny – wybrany na sieci drogowej punkt charakterystyczny przyjęty jako punkt odniesienia dla lokalizowania informacji o drodze

Turystyka 
 punkt orientacyjny – łatwo rozpoznawalne obiekty środowiska architektonicznego oraz łatwo rozpoznawalne twory natury o spektakularnym wyglądzie
 punkt widokowy – miejsce lub punkt topograficznie wyniesiony w terenie, z którego układ wizualny obszaru widzenia dla obserwatora jest szeroki i daleki

Wojsko 
 batalionowy punkt zaopatrzenia – urządzenie (element) tyłowe rozwijane przez pluton zaopatrzenia
 punkt amunicyjny – miejsce gromadzenia i wydawania amunicji stanowiącej zapasy pododdziału (oddziału) konieczne do działań bojowych
 punkt kierowania ogniem – miejsce w terenie, odpowiednio przygotowane i wyposażone w przybory i urządzenia, w którym znajduje się kierujący ogniem artyleryjskim z odpowiednimi środkami rozpoznania i łączności

Inne 
 krytyczny punkt kontroli (KPK, CCP) – miejsce w procesie technologicznym lub cyklu produkcyjnym
 punkt asekuracyjny – element układu asekuracyjnego instalowany na stałe lub tymczasowo w ścianie, umożliwiający wspinaczowi zabezpieczanie się przed skutkami odpadnięcia podczas pokonywania drogi wspinaczkowej
 punkt biblioteczny – placówka biblioteczna, która nie posiada własnego księgozbioru, lecz udostępnia książki, które formalnie pozostają na stanie biblioteki macierzystej
 punkt piaskowy – parametr, który charakteryzuje uziarnienie kruszyw do betonów
 punkt świetlny – oprawa oświetleniowa wraz ze źródłami światła

Zobacz też 
 punkt kompensacyjny
 punkt krytyczny
 punkt widzenia
 punkt zapalny